María Adelaida Amalia Clotilde de Sajonia-Coburgo y Gotha (en alemán: Marie Adelheid Amalie Clotilde von Sachsen-Coburg und Gotha; Neuilly-sur-Seine, Isla de Francia, 8 de julio de 1846-Alcsútdoboz, 3 de junio de 1927) era princesa de Sajonia-Coburgo y Gotha por nacimiento, y archiduquesa de Austria a través de su matrimonio con el archiduque José Carlos de Austria.

Familia 
Clotilde fue el tercer hijo y la hija mayor del príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de su esposa, la princesa Clementina de Orleans. Su hermano menor fue el futuro zar Fernando I de Bulgaria.

Matrimonio y descendencia 

Clotilde se casó con el archiduque José Carlos de Austria, segundo hijo del archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría, y de su esposa, la duquesa María Dorotea de Wurtemberg, el 12 de mayo de 1864 en Coburgo. Clotilde y José Carlos tuvieron siete hijos:
 Isabel Clementina Clotilde María Amalia (18 de marzo de 1865-7 de enero de 1866).
 María Dorotea Amalia (14 de junio de 1867-6 de abril de 1932).
 Margarita Clementina María (6 de julio de 1870-2 de mayo de 1955), princesa consorte de Thurn y Taxis.
 José Augusto Víctor Clemente María (9 de agosto de 1872-6 de julio de 1962).
 Ladislao Felipe María Vicente (16 de julio de 1875-6 de septiembre de 1895).
 Isabel Enriqueta Clotilde María Victoria (9 de marzo de 1883-8 de febrero de 1958).
 Clotilde María Amalia Filomena Rainiera (9 de mayo de 1884-14 de diciembre de 1903).

Ancestros

Títulos y órdenes

Títulos 
 8 de julio de 1846-12 de mayo de 1864: Su Alteza Serenísima la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo y Gotha.
12 de mayo de 1864-3 de junio de 1927: Su Alteza Imperial y Real la princesa imperial y archiduquesa Clotilde de Austria, princesa real de Hungría y de Bohemia.

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio austrohúngaro).
 1901: Dama gran cruz de la Orden de Isabel.

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Casa de Habsburgo-Lorena
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Austria del siglo XIX
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Neuilly-sur-Seine
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry